Il singolare del Kremlin Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 7–62, 6–4 Petr Korda.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (campioni)
  Petr Korda (finale)
  Sergi Bruguera (primo turno)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)

 Félix Mantilla (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Nicolas Kiefer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1997
ATP Tour 1997